Dolore – esperienza sensoriale ed emotiva spiacevole 
 Dolore – in filosofia, sensazione soggettiva di sofferenza provocata da un male fisico o morale
 Dolore oncologico
 Dolore addominale
 Dolore in ipocondrio
 Dolore – disegno del pittore olandese Vincent van Gogh
 Dolore – dipinto di Giuseppe Amisani
 Dolore – fiume della Francia, nel dipartimento del Puy-de-Dôme

 Il dolore – romanzo di Marguerite Duras